Paul Drews ist der Name folgender Personen:

* Paul Drews (Theologe) (1858–1912), deutscher Theologe
 Paul Drews (Politiker) (1896–1969), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer